Эскадренные миноносцы проекта 56-М, также известные как тип «Бедовый» (код НАТО — «Kildin»), — тип эскадренных миноносцев, строившихся для Советского Военно-Морского Флота в 1950-х годах. Всего было заложено 4 единицы (пятый эсминец так и не был заложен), из них первый — головной эсминец «Бедовый», был заложен по проекту 56 (артиллерийско-торпедный корабль), но в ходе строительства переоснащён в ракетный (проект 56-ЭМ). Остальные строились по проекту 56-М, но практически не отличались от прототипа. Три из них были модернизированы по проекту 56-У.

Проект 56-М 
Представители: «Бедовый», «Прозорливый», «Неуловимый», «Неудержимый».

Модернизированный эскадренный миноносец проекта 56, созданные как специальный носитель для нескольких корабельных снарядов «Щука» (КСЩ), код НАТО — SS-N-1 Scrubbe. Противокорабельная ракета класса «земля—земля», КСЩ была разработана в конце 40-х годов XX века в СССР. Изначально она предназначалась для запуска с самолётов и береговых пусковых установок, однако, было принято использовать её и на флоте.

В результате, чтобы уместить восемь трёхтонных ракет (водоизмещение увеличивалось на 85 тонн), пришлось убрать одну из 130-мм башен СМ-2-1, заменить пятитрубные торпедные аппараты на двутрубные.

Вооружение 
 Противокорабельное вооружение
 Пусковая установка СМ-59, для пуска 8 ракет КСЩ (Корабельный снаряд «Щука»);
 Система управления СУ «Кипарис-56М»;
 Артиллерийские комплексы
 Четыре четырёхствольных 57-мм автомата ЗИФ-75;
 Противолодочное 
 Два двутрубных 533-мм торпедных аппарата (ТА);
 Две реактивные бомбомётные установки РБУ-2500 (под РГБ-25 снаряд; 128 шт.);

Проект 56-ЭМ 
Представители: «Бедовый».

В результате того, что перезарядка и подготовка КСЩ к следующему выстрелу занимала много времени, была предпринята попытка уместить на борту не одну, а две установки СМ-59. В результате чего, водоизмещение «Бедового» увеличилось (стандартное до 2 890 т, полное до 3 347 т), а максимальная скорость не превышала 38,0 узлов.
Так же, вместо четырёхствольных 57-мм автоматов ЗИФ-75, на «Бедовом» стояли 45-мм автоматы СМ-20-ЗИФ.

Проект 56-У 
Представители: «Бедовый», «Прозорливый», «Неуловимый».

Комплекс КСЩ был признан устаревшим и несостоятельным, в результате чего, его заменили на две автоматические 76-мм установки АК-276 и четыре ПКРК для П-15М «Термит» (код НАТО — SS-N-2 Styx).

Схема преемственности проекта

Представители 
Все корабли вступили в строй как эсминцы, а 19 мая 1966 года были переклассифицированы в класс Большой ракетный корабль (БРК).

«Неукротимый» 
17 октября 1955 года ЭМ «Неукротимый» был зачислен в списки кораблей ВМФ, но строительство так и не было начато. «Неукротимый» даже получил заводской номер (№ 89) на заводе № 199 в Комсомольске-на-Амуре, но так и не был заложен.

Оценка проекта 
Эскадренные миноносцы проекта 56-ЭМ стали первыми в мире кораблями-носителями управляемого противокорабельного вооружения. Построенные на базе уже хорошо отработаного корпуса проекта 56, они представляли собой дешевый и надежный ответ на многократное превосходство ВМФ НАТО в тяжелых артиллерийских кораблях (тяжелых крейсерах и линкорах)

Корабли этого класса (как и проект 57) рассматривались как средство усиления флотов обычных эсминцев и легких крейсеров, которое должно было выполнять эффективную нейтрализацию тяжелых крейсеров и линкоров противника до боя.

В рамках доктрины своего применения, эсминцы проекта 56-ЭМ были вполне эффективны на период 1950-1960.

См. также 
 Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием
 Большой противолодочный корабль

Примечания 

Большие противолодочные корабли
Большие ракетные корабли